Carpzov ou Carpzow, Carpzovius est le nom d'une famille du Brandebourg, d'origine espagnole (Carpezana), dont de nombreux membres furent célèbres en Saxe aux ,  et , qui a fourni une quinzaine de savants jurisconsultes, théologiens et philologues.

D'après BUAM 
L'origine de la famille remonte à :

 Simon Carpzov, qui était bourgmestre de Brandebourg au milieu du , et qui a laissé deux fils :
 Joachim Carpzov (mort en 1628) et
 Benedikt Carpzov der Ältere (1565-1624), assesseur en droit, chancelier du comte de Reinstein et de Blackenbourg, puis professeur de droit et chancelier de l'électeur de Saxe.
 Conrad Carpzov (1597-1658), professeur de droit, chancelier, conseiller de l'archevêque de Magdebourg.
 Christian Carpzov (?-1642), frère des précédents, jurisconsulte et écrivain.

D'après La Grande Encyclopédie, inventaire raisonné des sciences, des lettres, et des arts 

 Benedikt David Carpzov (1595-1666), fils de Benedikt Carpzov der Ältere, jurisconsulte auteur de travaux fondamentaux de droit pénal et de droit ecclésiastique protestant.
 August Carpzov, (1612-1683), frère du précédent, né à Colditz,chancelier du consistoire à Cobourg (1651), et conseiller privé à Gotha 
 Johann Benedikt Carpzov  (1607-1657), théologien luthérien.
 Johann Benedict Carpzov II (1639-1699), fils du précédent ; théologien et orientaliste luthérien.
 August Benedikt Carpzov,  à Leipzig - , professeur de droit.
 Samuel Benedikt Carpzov (1647-1707), frère du précédent, prédicateur luthérien.
 Frederic Benedikt Carpzov (1649-1699), frère des précédents, sénateur de Leipsick, antiquaire et historien.
 Johann Benedikt Carpzov III (1670-1733), fils de Johann Benedict Carpzov II, professeur d'hébreu, théologien et orientaliste luthérien.
 Johann Benedikt Carpzov III bis (1675-1739), syndic et bourgmestre de Zittau en Lusace, puis bailli de Wittemberg.
 Johann Gottlob Carpzov (1679-1767), fils de Samuel Benedikt Carpzov, le plus savant théologien de cette famille.
 Christian-Benoît Carpzov, médecin au début du . Publia en 1709, 1714, 1716.
 Friedrich Benedikt Carpzov, 1702-1744, petit-fils de Samuel Benedikt Carpzov, professeur de sciences de la nature et de droit international.
 Johann Benedikt Carpzov IV (1720-1803), fils de Johann Benedikt Carpzov III, théologien luthérien.

Non identifiés, mais présents sur wikisource avant correction 

 August Carpzov II (1612-1657) ??? probablement lié à une confusion

Notes et références 

En cours de référencement

Homonymie de patronyme